CPN, sigle composé des trois lettres C, P et N, peut faire référence à :
 Caisse de retraite des notaires, devenue Caisse de prévoyance et de retraite des notaires (CPRN) en 2017 ;
 Connaître et protéger la nature, une fédération de clubs de découverte et de protection de la nature ;
 Communistische Partij Nederland (en français, Parti communiste néerlandais), fondé en 1918 ;
 Commission pédagogique nationale, des instituts universitaires de technologie

CPN est un code qui peut faire référence à :
 Cap Rodney, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports